

Persone 
 Du Feng – ex cestista e allenatore di pallacanestro cinese
 Feng – leggendario capo dei Juti
 Ho Feng Shan – diplomatico cinese
 Li Feng – docente universitario cinese esperto di sinologia
 Lu Feng – ex calciatore cinese
 Jiang Feng – ex calciatore cinese
 Wang Feng –  ex calciatore cinese
 Zhang San Feng – monaco taoista cinese, leggendario e semi-storico, esperto di arti marziali
 Xie Feng – ex calciatore cinese
 Xin Feng – calciatore cinese

Altro 
 Bogda Feng – montagna della Cina

Pagine correlate 
Gao Feng